Galway - uma cidade irlandesa
Condado de Galway

Pessoas
James Galway

Desambiguação